Александр Николаевич Гришин — советский и туркменский государственный и партийный деятель. Депутат Меджлиса Туркменистана I созыва.

Дата и место рождения 
Родился в 1948 году в поселке Иолотань Марыйской области ТССР.

Образование и специальность 
Образование высшее.

В 1971 году окончил Туркменский политехнический институт.

Карьера 
1971—1974 — преподаватель Туркменского политехнического института.

1974—1977 — старший инженер военно-строительного отдела Среднеазиатского управления пограничных войск.

1977—1984 — на различных должностях в Госкомгазе ТССР: от старшего инженера отдела эксплуатации до начальника Ашхабадского областного объединения по газоснабжению и газификации.

1985—1986 — начальник промышленно-транспортного отдела Ашхабадского облисполкома.

1986—1991 — заведующий отделом промышленности, транспорта и товаров народного потребления Ашхабадского обкома КПТ; заместитель заведующего сектором социально-экономического отдела ЦК КПТ; первый секретарь Небитдагского горкома КПТ; второй секретарь Балканского обкома КПТ;

1991—2002 — секретарь Политсовета Демократической партии Туркменистана.

1995—1999 — депутат, председатель Комитета по экономике и социальной политике, член президиума Меджлиса Туркменистана.

29.07.2002—25.01.2006 — председатель Государственной таможенной службы Туркменистана.

25 января 2006 года назначен заместителем председателя Государственного комитета рыбного хозяйства Туркменистана.

С 2007 года в связи со сменой власти в стране был отстранен от должности по невыясненным причинам.

В течение нескольких лет работал в коммерческих структурах на позиции советника/эксперта.

С 2012 года переехал в Россию, в г. Санкт-Петербург.

С тех пор вышел на пенсию и проживает с семьей.

Семейная жизнь 
Женат на  Паршутовой Наталье Федоровне.

Воспитывает двоих сыновей - Андрея и Николая, а также внуков - Никиту и Ксению.

Имеет пса по кличке Бад.

Награды и звания 
 Юбилейная медаль «За любовь к Отечеству» (24.09.1996)
 множество других государственных наград

Первые секретари Небит-Дагского горкома КП Туркменской ССР
Вторые секретари областных и окружных комитетов КП Туркменской ССР
Депутаты Меджлиса Туркменистана